Oțet se poate referi la:
substanța chimică acid acetic;
un condiment lichid folosit în gastronomie, oțet = acid acetic diluat.